Kovačići est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
 Kovačići, un village situé sur le territoire de la Ville de Bijeljina et dans la République serbe de Bosnie ;
 Kovačići, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
 Kovačići, un village situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Kovačići, un village situé dans la municipalité de Nevesinje et dans la République serbe de Bosnie ;
 Kovačići, un village situé dans la municipalité de Novi Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Kovačići, un village situé dans la municipalité d'Olovo, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Kovačići, un village situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.